Le elezioni comunali in Puglia del 1997 si tennero il 27 aprile (con ballottaggio l'11 maggio) e il 16 novembre (con ballottaggio il 30 novembre), in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 97 comuni (60 ad aprile, 37 a novembre), di cui 22 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (15 ad aprile, 7 a novembre).

Riepilogo sindaci eletti

Elezioni comunali dell'aprile 1997

Provincia di Bari

Adelfia

Altamura

Corato

Giovinazzo

Modugno

Polignano a Mare

Putignano

Triggiano

Provincia di Brindisi

Carovigno

Cisternino

Oria

San Donaci

San Pancrazio Salentino

San Vito dei Normanni

Torre Santa Susanna

Provincia di Foggia

Alberona

Anzano di Puglia

Candela

Castelluccio dei Sauri

Margherita di Savoia

Rignano Garganico

San Marco in Lamis

San Paolo di Civitate

Serracapriola

Trinitapoli

Vieste

Zapponeta

Provincia di Lecce

Alessano

Alliste

Caprarica di Lecce

Castrignano del Capo

Cavallino

Copertino

Corigliano d'Otranto

Corsano

Diso

Lizzanello

Melissano

Monteroni di Lecce

Nociglia

Patù

Porto Cesareo

San Cassiano

Sogliano Cavour

Taviano

Trepuzzi

Tricase

Veglie

Provincia di Taranto

Avetrana

Ginosa

Grottaglie

Laterza

Lizzano

Monteiasi

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Torricella

Elezioni del novembre 1997

Provincia di Bari

Barletta

Bitritto

Castellana Grotte

Minervino Murge

Sannicandro di Bari

Spinazzola

Turi

Provincia di Brindisi

Brindisi

Mesagne

San Michele Salentino

Torchiarolo

Provincia di Foggia

Accadia

Apricena

Ascoli Satriano

Cagnano Varano

Casalvecchio di Puglia

Cerignola

Mattinata

Monte Sant'Angelo

San Ferdinando di Puglia

Troia

Provincia di Lecce

Aradeo

Castro

Cutrofiano

Gallipoli

Leverano

Martano

Novoli

Otranto

Racale

Salice Salentino

San Cesario di Lecce

San Pietro in Lama

Scorrano

Surbo

Provincia di Taranto

Carosino

Palagiano

Note 

Puglia
1997